Antonio Mesquita ist der Name folgender Personen:

* Antonio Mesquita (Boxer) (Antonio Mesquita Neto; * 1972), brasilianischer Boxer 
 António de Mesquita Pimentel, portugiesischer Kolonialverwalter 
 Antônio Carlos Mesquita (1923–2005), brasilianischer Geistlicher, Bischof von São João del Rei